Jäschke ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Jäschke (* 1962), deutscher Chemiker
 Ernst Jäschke (1912–2006), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Theologe, Autor und Missionar
 Gotthard Jäschke (1894–1983), deutscher Orientalist und Turkologe
 Heinrich August Jäschke (1817–1883), deutscher Missionar, Sprachforscher und Orientalist
 Helmut Jäschke (* 1950), deutscher Fußballtrainer
 Kurt-Ulrich Jäschke (* 1938), deutscher Historiker
 Martina Jäschke (* 1960), deutsche Wasserspringerin
 Petra Jäschke (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)
 Thomas Jäschke (* 1968), deutscher Medizin-Informatiker
 Uwe Ulrich Jäschke (* 1955), deutscher Geograf und Kartograf
 Walter Jäschke (* 1926), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Jaeschke
 Jaschke
 Jeschke